Burg Neuberg, bzw. Ruine Neuberg, heißen:

 Burg Naumburg (Gladenbach), abgegangene Burg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Neuberg (Löffelbach), Burg (auch Schloss) am Fuße des Ringkogels bei Hartberg, Steiermark
 Burgruine Neuberg (Hohenlohe), Burgruine in der Gemeinde Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Neuberk, Burgruine in der Gemeinde Podhradí u Aše, Tschechien (ehemals Neuberg, Böhmen)

Siehe auch: 
 Neuberg – ein Überblick  
 Schloss Neuberg
 Neuburg
 Burg Neuburg